Miejscowości w USA:
 Josephine – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Josephine (ang. Josephine County) – w stanie Oregon